Pinecrest heißen:

 Pinecrest (Delaware)
 Pinecrest (Florida)
 Pinecrest (Kalifornien)
 Pinecrest (Massachusetts)
 Pinecrest (South Carolina)
 Pinecrest (Utah)
 Pinecrest (Virginia)